Серена Вільямс виграла титул, у фіналі перемігши Дженніфер Капріаті з рахунком 6–2, 4–6, 6–4.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

2002
Тур WTA 2002